18-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин проходил с 23 по 29 сентября 2011 года в Танжере (Марокко) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Египта, которая, как победитель турнира, также получила путёвку на Кубок мира 2011.

Команды-участницы 
Алжир, Ботсвана, Египет, Камерун, Конго, Марокко, Тунис, ЮАР.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 2 группы, в которых команды играют в один круг. За победы команды получают по 2 очка, за поражения — по 1. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. По такой же системе места с 5-го по 8-е разыгрыывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 23 сентября: Камерун — Тунис 3:2 (25:18, 20:25, 25:17, 23:25, 15:9); Марокко — Ботсвана 3:0 (29:27, 25:18, 25:12).
 24 сентября: Тунис — Ботсвана 3:0 (25:15, 25:16, 25:13); Камерун — Марокко 3:1 (25:15, 25:22, 23:25, 25:17).
 25 сентября: Камерун — Ботсвана 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:18); Тунис — Марокко 3:0 25:23, 25:16, 25:19).

Группа В 

 23 сентября: Египет — ЮАР 3:0 (25:12, 25:14, 25:16); Алжир — Конго 3:1 (25:19, 19:25, 25:15, 25:20).
 24 сентября: Конго — ЮАР 3:0 (25:23, 28:26, 25:14); Египет — Алжир 3:1 (25:21, 26:28, 29:27, 25:18).
 25 сентября: Алжир — ЮАР 3:0 (25:18, 25:7, 25:16); Египет — Конго 3:0 (25:16, 25:18, 27:25).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
27 сентября
 Камерун — Алжир 3:2 (25:16, 19:25, 19:25, 25:21, 15:11)
 Египет — Тунис 3:0 (25:17, 25:17, 25:20)

Полуфинал за 5—8 места 
27 сентября
 Конго — Ботсвана 3:0 (25:22, 25:22, 25:18)
 Марокко — ЮАР 3:0 (25:19, 25:21, 25:14)

Матч за 7-е место 
28 сентября
 ЮАР — Ботсвана 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 26:24).

Матч за 5-е место 
28 сентября
 Конго — Марокко 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25:21).

Матч за 3-е место 
29 сентября
 Тунис — Алжир 3:1 (28:26, 19:25, 25:18, 25:21).

Финал 
29 сентября
 Египет — Камерун 3:1 (20:25, 25:18, 25:20, 25:22).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Египет: Махмуд Абдель Кадер, Абдалла Ахмед Салам, Ахмед Салах, Абдель Латиф Ахмед, Ашраф Абульхасан, Салех Юсеф, Рашад Атия, Ахмед Афифи, Мохамед Бадави, Мохамед Моавад, Мохамед Кетат, Мохамед Исса, . Главный тренер — Шериф Шемерли.

  Камерун

  Тунис: Ахмед Кадхи, Маруан Гарки, Шокри Жуини, Мохамед Бен Слиман, Хамза Нагга, Исмаил Моалла, Ануар Тауэрги, Нуреддин Хфайед, Билаль Бен Хасин, Махди Бен Шейх, Хишам Кааби, Набиль Миладиа.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Ахмед Салах
 Лучший нападающий:  Жан Ндаки
 Лучший блокирующий:  Сэм Долегомби
 Лучший на подаче:  Ахмед Салах
 Лучший в защите:  Анвер Тауэрги
 Лучший связующий:  Абдалла Ахмед Салам
 Лучший либеро:  Рафик Джуди

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Пресс-релиз ФИВБ

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
2011 год в волейболе